Елце може бити:

 Елце (Баварска), општина у округу Гинцбург, у њемачкој покрајини Баварска.
 Елце (Доња Саксонија), град у округу Хилдесхајм, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.